Општина Мали Иђош је општина у Републици Србији. Налази се у АП Војводина и спада у Севернобачки округ. По подацима из 2004. општина заузима површину од 181 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 16901 ha, а на шумску 44 -{ha}-. Седиште општине је град Мали Иђош. Општина Мали Иђош се састоји од 3 насеља. Према прелиминарним подацима са последњег пописа 2022. године у општини је живело 10.123 становника (према попису из 2011. било је 12.031 становник). У општини се налазе 3 основне школе.

Насељена места 
Општину Мали Иђош чине 3 насеља:

 Ловћенац
 Мали Иђош
 Фекетић

Демографија 

Према попису из 2011. године општина има 12.031 становника.

Референце

Спољашње везе 
 Презензација општине Мали Иђош

Мали Иђош

Севернобачки управни округ